Rosa 'Salita' — сорт Современных садовых роз () класса Плетистые крупноцветковые розы ().

Регистрационное название: 'Kormorlet'.

Биологическое описание 
Высота куста до 250 см.

Молодой прирост насыщенно-пурпурный.

Листва крупная, блестящая.

Цветки 8—9 см в диаметре, махровые, оранжевого-алого цвета, по форме напоминают цветки чайно-гибридных роз. Появляются по одному или в кистях до 5 штук.

Лепестков 26—40.

Аромат отсутствует, по другим данным аромат слабый.

Цветение непрерывное.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−17.8 °C… −26.1 °C) до более тёплых, по другим данным 5 зона.

В средней полосе России требует зимнего укрытия.

Устойчивость к болезням средняя.

Скорость роста средняя.

Цветки устойчиво переносят дождь, долго не увядают, по окончании цветения лепестки осыпаются.

В Германии иногда используется как шраб, в жарком климате это сильнорослая роза. Рекомендуется использование опоры в виде столба, так как цветки появляются на разных уровнях куста, а не только на вершине. Также может использоваться на срезку. Удаление отцветших цветков стимулирует последующее цветение.

Рекомендуемое расстояние между растениями при посадке 80—100 см.

Болезни и вредители

Примечания

Литература

Ссылки 
 Rosa 'Salita ®' на сайте HelpMeFind.com — фотографии

Salita